Jeet (victoire) est le titre de plusieurs films indiens :
 Jeet (1949), avec Dev Anand et Suraiya
 Jeet (1972), avec Randhir Kapoor et Babita Kapoor
 Jeet (1996), réalisé par Raj Kanwar